Дампвалле́-Сен-Панкра́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на схід від Парижа, 80 км на північ від Безансона, 33 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Дампвалле-Сен-Панкра на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дампвалле-Сен-Панкра на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона